Nantucket désigne notamment :

Toponyme 

 Nantucket, une île américaine située dans l'océan Atlantique et attachée à l'État du Massachusetts ;
 Nantucket Shoals, une zone marine située dans l'océan Atlantique ;
 La crique Nantucket, crique gelée sur la côte sud-est de la Terre de Palmer, en Antarctique.

Divers 
 Nantucket Airlines, une compagnie aérienne régionale américaine ;
 Nantucket, un film américain réalisé par Glenn Klinker, sorti en 2002 ;
 Nantucket (LV-112), un bateau-phare américain ;
 Nantucket (WLV-612), un bateau-phare américain ;
 Nantucket Whaling Museum, un musée situé sur l'île de Nantucket dans le Massachusetts et consacré à l'histoire de la chasse à la baleine.
Homonymie de titre